-{Rhipidistia}-, takođe poznata i kao -{Dipnotetrapodomorpha}-, klasa je riba rebrastih peraja koja uključuje tetrapode i ribe dvodihalicé. -{Rhipidistia}- se ranije pozivala na podgrupu -{Sarcopterygii}- koju su činili -{Porolepiformes}- i -{Osteolepiformes}-, što je definicija koja je sada zastarela.

Odnosi 

Kladogram predstavljen u nastavku zasnovan je na studijama koje su sastavili Filip Žanvije i drugi za veb projekat Drvo života, i Švarc 2012.

Reference

Spoljašnje veze 
 -{palaeos.com page}-
 -{Taxonomicon page }-